Schällibaum ist der Familienname folgender Personen:
 Kenzo Schällibaum (* 1998), Schweizer Fußballspieler
 Marco Schällibaum (* 1962), Schweizer Fußballspieler und -trainer